TM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Turkmenistan.
 Toyota Motor Corporation
 tiskovni material

Glej tudi 

Kratice